Tenzin is een personage uit De Legende van Korra. Hij is de zoon van Aang en Katara. Hij moet Avatar Korra leren Luchtsturen. Zijn leeftijd is 51 jaar op het moment van voorkomen in de serie.

Achtergrond 
Tenzin is het derde kind van Aang en Katara, en de enige die een Luchtstuurder is.

Hij trouwde met Pema en kreeg drie kinderen, Jinora, Ikki en Meelo. Later in de serie krijgt hij een vierde kind, Rohan. Hij woont met zijn gezin op het Luchttempel Eiland.

Familie

Trivia 
 Tenzins en monnik Gyatso's naam refereren duidelijk aan Tenzin Gyatso, de huidige Dalai lama.

Externe link 
 Tenzin op de Nederlandse Avatar-wiki.

Personage uit De Legende van Korra